Tilton peut désigner :

Patronyme 

 Charlene Tilton (née en 1958), actrice et chanteuse américaine ;
 Edwin B. Tilton (1859-1926), acteur américain du cinéma muet ;
 Martha Tilton (1915 - 2006), chanteuse américaine.

Pseudonyme 

 Alice Tilton (1909 - 1976), auteur américain de roman policier.

Toponyme 

 Tilton, village de l'Illinois ;
 Tilton, municipalité du New Hampshire.